Ранчо Ми Суењо има више значења:

 Ранчо Ми Суењо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Ми Суењо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику